Dreamin' My Dreams — шестой студийный альбом британской певицы Марианны Фейтфулл, выпущенный в 1976 году на NEMS Records и единственный её релиз в стиле кантри. В 1978 году альбом был переиздан под названием Faithless. Главные различия между двумя релизами: главная обложка, Faithless включал ещё четыре трека, а многие были переставлены. Музыкантами обеих версий альбома являются . Это был первый альбом Фейтфулл за почти что десять лет.

В 1976 году сингл «Dreamin' My Dreams» возглавил чарты Ирландии, а годом ранее Уэйлон Дженнингс и Кристал Гейл сделали свою версию этой песни. Позднее её записывали Патти Лавлесс, Элисон Краусс, Cowboy Junkies,  и в частности Эммилу Харрис с Родни Кроуэллом.

Альбом также отличается заметным изменением певческого голоса Фейтфулл. В результате многолетнего курения, пьянства и употребления наркотиков её когда-то мелодичный вокал образца ранней карьеры стал глубоким, хриплым голосом, который позже нашёл удачное применение на более поздних записях, включая её широко известный камбэк-альбом Broken English, выпущенный три года спустя.

Список композиций

Dreamin' My Dreams 
 «» ()
 «Fairy Tale Hero» ()
 «» (Уэйлон Дженнингс)
 «» (Джесси Колтер)
 «The Way You Want Me to Be» (Дэвид Прайс, Томас Келли)
 «» (Аллен Рейнольдс)
 «All I Wanna Do in Life» (Аллен Рейнольдс, Сэнди Мейсон Теорет)
 «» (Мириам Эдди)
 «» (Аллен Рейнольдс)
 «Vanilla O’Lay» ()
 «Lady Madelaine» (Марианна Фейтфулл, Билл Лендис, Билл Шеферд)
 «Sweet Little Sixteen» (Чак Берри)

Faithless (Переиздание Dreamin' My Dreams) 
 «» ()
 «Vanilla O’Lay» ()
 «Wait for Me Down by the River» (Боб Джонсон)
 «» (Боб Дилан)
 «Lady Madelaine» (Марианна Фейтфулл, Билл Лендис, Билл Шеферд)
 «» (Аллен Рейнольдс)(бонус-трек на CD)
 «All I Wanna Do in Life» (Аллен Рейнольдс, Сэнди Мейсон Теорет)
 «The Way You Want Me to Be» (Дэвид Прайс, Томас Келли)
 «» (Аллен Рейнольдс)
 «That Was the Day (Nashville)» (Мариаана Фейтфулл) (Записано исключительно для этого издания)	
 «» (Уэйлон Дженнингс)
 «» (Джесси Колтер)
 «Fairy Tale Hero» ()
 «» () (Записано исключительно для этого издания)
 «» (Мириам Эдди) (бонус-трек на CD)
 «Sweet Little Sixteen» (Чак Берри) (бонус-трек на CD)

Примечания
 В виниловом издании пропущены «Somebody Loves You», «I’m Looking For Blue Eyes» и «Sweet Little Sixteen».
 В 2007 году Faithless был переиздан под названием No Regrets.

Персонал 
Производство
 Билл Лендис — «Dreamin' My Dreams» и «Lady Madelaine»
 Боб Поттер — «Wait for Me Down by the River», «I’ll Be Your Baby Tonight», «That Was The Day (Nashville)» и «Honky Tonk Angels»
  — «Vanilla O’Lay», «The Way You Want Me to Be», «Wrong Road Again» и «This Time»
 Джон Уорт — «Somebody Loves You», «All I Wanna Do in Life», «I’m Not Lisa» и «Fairy Tale Hero»

Примечания

Ссылки
  
 
  
 

Альбомы Марианны Фейтфулл
Кантри-альбомы